Немеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Немеш, Дежё (1908—1985) — венгерский политический и общественный деятель, историк, академик Венгерской АН. 
 Немеш, Ласло (род. 1977) — венгерский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
 Немеш, Мате (род. 1993) — сербский спортсмен, борец греко-римского стиля. 
 Немеш Надь, Агнеш (1922—1991) — венгерская поэтесса.